

Persone
 Adolf Wach (1843-1926) – giurista tedesco
 Joachim Wach (1898-1955) – sociologo tedesco
 Gilles Wach (1956) – presbitero francese
 Mariusz Wach (1979) – pugile polacco
 Karl Wilhelm Wach (1787-1845) – pittore tedesco

Altro
 Wach Auf! – album della band industrial metal tedesca OOMPH!

Pagine correlate 
 Wacha